Нью-Йорк Метс () — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Восточном дивизионе Национальной лиги Главной лиги бейсбола (МЛБ). Клуб базируется в Квинсе (Нью-Йорк). Команда была основана в 1962 году на фоне борьбы Национальной лиги с Континентальной, чтобы заменить клубы «Нью-Йорк Джайентс» и «Бруклин Доджерс», переехавшие из Нью-Йорка. Поэтому цвета для команды «Метс» были выбраны голубой — цвет «Доджерс» и оранжевый — цвет «Джайентс». В первых сезонах команда проводила домашние матчи на стадионе «Поло-граундс», а с 1964 по 2008 году на стадионе «Ши». В 2009 году «Метс» переехали на новый бейсбольный стадион «Сити-филд».

Свой дебютный сезон 1962 года «Метс» закончили с результатом 40-120, став худшей командой МЛБ. Первых успехов клуб достиг в 1969 году, став победителем Мировой серии, обыграв в финале «Балтимор Ориолс». После этого успеха «Метс» ещё три раза играли в Мировых сериях, став победителем в 1986 году. После выхода в 2000 году в Мировую серию, команда лишь в 2006 году смогла выйти в игры плей-офф, дойдя до финала конференции, где проиграла будущему чемпиону «Сент-Луис Кардиналс». В сезонах 2007 и 2008 годах «Метс» теряли возможность выйти в постсезонные игры в последний день регулярного чемпионата. В 2010 году руководство команды наняло на пост генерального менеджера Сэнди Алдерсона и нового менеджера Терри Коллинса.

Статистика

Известные игроки 
Патрик Джошуа Конлон — первый с 1945 года уроженец Ирландии, сыгравшем в Главной лиге бейсбола.

Ссылки 
 Официальный сайт команды 

Клубы МЛБ
Нью-Йорк Метс